Охрименко — украинская фамилия. Известные носители:

 Охрименко, Алексей Петрович (1923—1993) — российский автор-исполнитель. 
 Охрименко, Григорий Николаевич (1910—1996) — контр-адмирал (1967), Народный Герой Югославии (1945).
 Охрименко, Константин Александрович (1949—2014) — украинский политик.
 Охрименко, Люция Людвиковна (1918—2007) — советский кинорежиссёр.
 Охрименко, Николай Иосифович (1918—1978) — Герой Советского Союза.
 Охрименко, Олег Иванович (1973—2002) — Герой России.
 Охрименко, Пётр Фёдорович (1888—1975) — русский советский переводчик, мемуарист.

См. также 
 Охременко, Вадим Иванович (1900—1940) — русский советский писатель, сценарист
 Охременко, Сергей Федорович  (1860 — 1926), русский и советский винодел 
 Охременки () — дворянский род

Примечания